Feldhockey-Bundesliga 2010/11 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2010/11 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2010/11 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2010/11